Temeraire heißen folgende britische Kriegsschiffe:

 Temeraire, das ehemals französische Linienschiff (s. u. unter 1749) nach der Kaperung in der britischen Marine unter dem neuen Namen Temeraire (1759–1784)
 HMS Temeraire (1798), beteiligt an der Trafalgar-Schlacht
 diverse britische Schiffe, siehe HMS Temeraire (Begriffsklärung)

Siehe auch: Téméraire heißen französische Kriegsschiffe:

 Téméraire (Schiff, 1695), Linienschiff der französischen Marine (1695–1722)
 Téméraire (Schiff, 1749), Linienschiff der französischen Marine (1750–1759) und danach der britischen Marine (1759–1784)
 Téméraire (Schiff, 1782), Linienschiff der französischen Marine (1783–1803) der gleichnamigen Klasse
 Le Téméraire, strategisches Atom-U-Boot der französischen Marine der Triomphant-Klasse, seit 1999

 eine Schiffsklasse: Téméraire-Klasse, 107 Linienschiffe der französischen Marine (1783–1862)

Temeraire,  Weiteres:
 Gemälde von William Turner: Die letzte Fahrt der Temeraire (englischer Originaltitel The Fighting Temeraire tugged to her last Berth to be broken up) von 1838.
 einen Buch-Zyklus der Fantasy-Autorin Naomi Novik (dt. Die Feuerreiter Seiner Majestät)